Bleke heremietkolibrie
 Brilheremietkolibrie
 Bronsstaartheremietkolibrie
 Bronzen heremietkolibrie
 Bruinbuikheremietkolibrie
 Bruinkapheremietkolibrie
 Bruinkeelheremietkolibrie
 Dwergheremietkolibrie
 Grijskinheremietkolibrie
 Groene heremietkolibrie
 Kleine heremietkolibrie
 Kleine streepkeelheremietkolibrie
 Koepckes heremietkolibrie
 Langsnavel-heremietkolibrie
 Mexicaanse heremietkolibrie
 Naaldsnavelheremietkolibrie
 Natterers heremietkolibrie
 Oostelijke langstaartheremietkolibrie
 Oranjestuitheremietkolibrie
 Priemsnavelheremietkolibrie
 Rode heremietkolibrie
 Roodborstheremietkolibrie
 Schubkeelheremietkolibrie
 Streepkeelheremietkolibrie
 Taankleurige heremietkolibrie
 Tapajósheremietkolibrie
 Wenkbrauwheremietkolibrie
 Westelijke langstaartheremietkolibrie
 Witbaardheremietkolibrie
 Witsnorheremietkolibrie
 Zaagsnavelheremietkolibrie
 Zwartkeelheremietkolibrie